Manuel Pérez puede referirse a:

 Manuel Pérez de Guzmán y Guzmán (siglo XVII), aristócrata español;
 Manuel Pérez de Uriondo (n. 1793), militar chileno;
 Manuel Pérez, presidente nicaragüense entre 1843 y 1844;
 Manuel Pérez de Cotapos (siglo XIX), político y comerciante chileno;
 Manuel Pérez (1879-1946), cornetista estadounidense de jazz tradicional, de origen creole;
 Manuel Pérez Curis (1884-1920), poeta uruguayo;
 Manuel Pérez Terán (siglo XIX), médico y político español;
 Manuel Pérez Aloe y Elías (f. 1913), político español;
 Manuel Pérez Treviño (1890-1945), político mexicano;
 Manuel Pérez Guerrero (1911-1985), político venezolano;
 Manuel Pérez Barreiro (1923-2008), sacerdote español;
 Manuel Pérez-Casaux (1929-), escritor español;
 Manuel Pérez (1929-2010), tenor venezolano;
 Manuel Pérez Castell (1948-), político español;
 Manuel Pérez Cárdenas (1953-), político y economista mexicano;
 Manuel Pérez Martínez (El Cura Pérez) (1943-1988), líder del Ejército de Liberación Nacional de Colombia entre 1970 y 1998.
 Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas), líder del "Partido Comunista de España (reconstituido)" y acusado de pertenencia al GRAPO.
 Manuel Pérez Pérez (1951-), político español;
 Manuel Pérez Flores "Tripa" (1980-), futbolista profesional mexicano;
 Manuel Pérez Ruiz (1993-), futbolista profesional mexicano;
 Manuel Pérez (1991-), futbolista profesional francés;

Nombre compuesto
 Manuel José Pérez (1837-1895), jurista y poeta romántico panameño;
 Félix Manuel Pérez Miyares (1936-), político español - Ministro de Trabajo entre 1980 y 1981;
 José Manuel Pérez (1787-1859), sacerdote y político argentino;
 José Manuel Pérez Castellano (1743-1815), sacerdote, político y agricultor uruguayo.

Referencias